Kakan kan syfta på:

Kultur
 Kakan (film) – en svensk kortfilm från 2003
 Kakan Hermansson – en svensk mediapersonlighet

Geografi

Finland 
1. Kakan, Nykarleby, Österbotten, 
2. Kakan (Jomala, Åland),

Indonesien 
3. Desa Kakan, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Kroatien 
4. Otok Kakan, ö, Šibenik-Knins län,

Niger 
5. Kakane, sabkha, Tahoua,

Pakistan 
6. Kakān, vattendrag, Punjab,

Ryssland 
7. Kakan (vattendrag), Amur oblast,

Se även
 Kaka